Das letzte Wort bezeichnet:
 Das letzte Wort (1973), bulgarisches Filmdrama von Binka Zhelyazkova (1973) 
 Das letzte Wort (2013), deutsches Filmdrama von Didi Danquart (2013) 
 Das letzte Wort (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2020)

Siehe auch:
 Letzte Worte, Redewendung
 Last Word, Begriffsklärung
 The Last Word, Begriffsklärung